Vaunoise : commune française du département de l'Orne
 Vaunoise : rivière affluent de la Vilaine